Osówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Osówek, un village 
dans la voïvodie de Poméranie
 Osówek, un village du powiat de Bytów 
 Osówek, un village du powiat de Starogard